Igor Konstantinovič Varicki (), ruski hokejist, * 25. april 1971, Čeljabinsk, Čeljabinska oblast, Rusija.

Varicki je večino kariere igral v ruski ligi za klube Traktor Čeljabinsk, Metallurg Magnitogorsk, Severstal Čerepovec, Mečel Čeljabinsk, Salavat Julajev Ufa in Avtomobilist Jekaterinburg, v sezoni 1995/96 je igral v nemški ligi za kluba Kassel Huskies in EC Hannover, v sezoni 1998/99 pa za klub HC Vítkovice v češki ligi.

Za rusko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1994, na katerih je bila reprezentanca četrta, sam pa na osmih tekmah ni dosegel točke, ter Svetovnem prvenstvu 1993, kjer je osvojil zlato medaljo, sam je dosegel po eno gol in podajo na osmih tekmah.

Pregled kariere 

|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 88/89
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 91/92
|
| 36
| 7
| 4
| 11
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 92/93
|
| 41
| 24
| 15
| 39
|
| 14
|
| 8
| 3
| 2
| 5
|
| 8
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 93/94
|
| 43
| 19
| 22
| 41
|
| 28
|
| 6
| 4
| 4
| 8
|
| 4
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 94/95
|
| 51
| 26
| 21
| 47
|
| 26
|
| 3
| 3
| 0
| 3
|
| 6
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 95/96
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kassel Huskies
| Nemška liga
| 95/96
|
| 21
| 6
| 5
| 11
| -4
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Hannover
| Nemška liga
| 95/96
|
| 22
| 11
| 12
| 23
|
| 14
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 97/98
|
| 33
| 1
| 13
| 14
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 98/99
|
| 52
| 10
| 27
| 37
|
| 45
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
|
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 99/00
|
| 33
| 4
| 11
| 15
|
| 10
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 00/01
|
| 34
| 7
| 7
| 14
|
| 14
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska 3. liga
| 01/02
|
| 4
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 01/02
|
| 15
| 1
| 0
| 1
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mečel Čeljabinsk
| Ruska liga
| 01/02
|
| 19
| 3
| 7
| 10
| +5
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mečel Čeljabinsk
| Ruska liga
| 02/03
|
| 51
| 14
| 10
| 24
| -3
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salavat Julajev Ufa
| Ruska liga
| 03/04
|
| 57
| 7
| 11
| 18
| -1
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska 2. liga
| 04/05
|
| 43
| 14
| 12
| 26
| +15
| 32
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Mečel Čeljabinsk
| Ruska 2. liga
| 05/06
|
| 45
| 11
| 22
| 33
| +12
| 58
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|-
| Avtomobilist Jekaterinburg
| Ruska 2. liga
| 06/07
|
| 55
| 16
| 36
| 52
| +11
| 42
|
| 7
| 3
| 3
| 6
| +2
| 4
|-
| Avtomobilist Jekaterinburg
| Ruska 2. liga
| 07/08
|
| 37
| 10
| 17
| 27
| +9
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 712
| bgcolor="#7FFF00" | 195
| bgcolor="#7FFF00" | 256
| bgcolor="#7FFF00" | 451
| bgcolor="#7FFF00" | +44
| bgcolor="#7FFF00" | 452
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 30
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Ruski hokejski reprezentanti
Hokejisti Traktor Čeljabinsk
Hokejisti Metallurg Magnitogorsk
Hokejisti Kassel Huskies
Hokejisti EC Hannover
Hokejisti HC Vítkovice
Hokejisti Severstal Čerepovec
Hokejisti Mečel Čeljabinsk
Hokejisti Salavat Julajev Ufa
Hokejisti Avtomobilist Jekaterinburg
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih